GO steht für:
 GO (Tankstelle), Tankstellennetz
 GO Transit, kanadische Verkehrsgesellschaft
 GO! Express & Logistics, Express- und Logistikdienstleister
 Gemeindeordnung
 Geschäftsordnung
 Gesundheitlicher Orientierungswert
 GNOME Office, Office-Paket der Desktop-Umgebung Gnome
 Goiás, brasilianischer Bundesstaat
 Governmental Organisation, staatliche Organisation, im Gegensatz zur Nichtregierungsorganisation
 Grundorganisation, kleinste Organisationseinheit der SED und Massenorganisation in der DDR, siehe Sozialistische Einheitspartei Deutschlands#Grundorganisation, Freie Deutsche Jugend#Organisationsstruktur
 Guarantee of Origin (auch GoO), siehe Herkunftsnachweis (Energiewirtschaft)
 Senegal nach dem ICAO-Code
 Gymnasium Othmarschen

Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Maidstone
 Italien: Provinz Gorizia
 Slowenien: Nova Gorica

Go, Gō oder go steht für:
 Gō, alte Maßeinheit für Volumen
 Gō, japanische Bezeichnung für das Pseudonym von Künstlern aus Ostasien, siehe Künstlername (Ostasien)
 go – (… seltener …), ein Honorativpräfix in der Japanischen Sprache
 Go (Band), von Stomu Yamashta gegründete Fusionband der 1970er Jahre, sowie deren drei Alben
 Go (Programmiersprache), beim US-Unternehmen Google entwickelte Programmiersprache
 Go (Spiel), Brettspiel für zwei Personen, das vor allem in Ostasien verbreitet ist
 Go (Telekommunikationsunternehmen), maltesisches Telekommunikationsunternehmen
 Go (1999), US-amerikanischer Film von Doug Liman
 Go (2001), japanischer Film von Isao Yukisada
 Go Fly, ehemalige britische Billigfluggesellschaft
 Gogericht, mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Gerichtsbezirk
 Gō (Fluss), japanischer Fluss

Personen:
 Go Ara (* 1990), südkoreanische Schauspielerin und Model
 Go Eun-bi (1992–2014), südkoreanische Sängerin
 Go Gwang-Gu (* 1972), südkoreanischer Gewichtheber
 Go Gwang-Min (* 1981), südkoreanische Hockeyspielerin
 Go Gwang-Seon (* 1969), südkoreanischer Ruderer
 Go Gyeong-Du (* 1971), südkoreanischer Judoka
 Go Gyeong-Su (* 1985), südkoreanischer Handballspieler
 Go Jeong-Jon (* 1971), südkoreanische Fechterin
 Go Jin-Won (* 1956), südkoreanischer Ringer
 Go Joon-hee (* 1985), südkoreanische Schauspielerin
 Go Min-si (* 1995), südkoreanische Schauspielerin
 Go Seigen (1914–2014), chinesischer Go-Profi
 Go Seul-ki (* 1986), südkoreanischer Fußballspieler 
 Go Soo (* 1978), südkoreanischer Schauspieler
 Go Soo-jung (1995–2020), südkoreanische Schauspielerin und Model
 Gō Takezō (1881–1933), japanischer Generalleutnant
 Go Won-hee (* 1994), südkoreanische Schauspielerin
 Go Yo-han (* 1988), südkoreanischer Fußballspieler
 Go Yunha (* 1988), südkoreanische Popsängerin mit Künstlername Younha

 Arisa Gō (* 1987), japanische Eisschnellläuferin
 Eiji Gō (1937–1992), japanischer Schauspieler
 Eric Go (* 1984), US-amerikanischer Badmintonspieler
 Shizuko Gō (1929–2014), japanische Schriftstellerin

 Betty Go-Belmonte (1933–1994), philippinische Journalistin und Verlegerin

Go! steht für:
 Go! (Album), Jazz-Album von Dexter Gordon von 1962
 Go! (Band), amerikanische Punkband
 Go! (Fluggesellschaft), Hawaii

Abkürzung